Эши́м Кутманали́евич Кутманали́ев (10 мая 1938, село Кен-Арал, Таласский район, Киргизская ССР, СССР — 9 января 2013) — президент Национального олимпийского комитета Киргизии (1991—2004, 2005—2006). Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер Кыргызстана, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, почётный профессор, академик Международной академии творчества (Москва), почётный профессор Государственного института физкультуры в Бишкеке. Кыргыз.

Биография 
Эшим Кутманалиев родился 10 мая 1938 года в селе Кен-Арал Таласского района.

В 1961 году окончил Киргизский институт физической культуры. После его окончания преподавал физическую культуру в Киргизском сельскохозяйственном институте. Долгое время он года являлся сначала замом председателя, а потом и председателем (с 1969 года) Центрального совета спортивного общества «Алга».

С 1987 года по 1991 год занимал должность председателя Государственный комитет по физкультуре и спорту Киргизской ССР.

В 1991 году он был избран президентом Национального олимпийского комитета Киргизии. Занимал эту должность до 23 декабря 2004 года, добровольно уступив своё место Айдару Акаеву. Был автором идеи Центральноазиатских игр, которая получила поддержку Международного олимпийского комитета; по его инициативе Кутманалиева была образована пятая зона Азиатского олимпийского комитета. 30 марта 2005 года на внеочередной конференции НОК Киргизии снова был избран президентом Национального олимпийского комитета.

Вместе с этим, с ноября 2000 года был членом коллегии Государственного агентства по туризму и спорту при Правительстве Киргизии. Кроме того, являлся президентом Федерации лёгкой атлетики Киргизии.

Под его руководством национальные команды Кыргызстана принимали участие в I Играх женщин исламских государств, Азиатских играх, Центрально-Азиатских играх, Спартакиаде государств CHГ, Олимпийских играх (Альбервиль, Haгано, Лейк-Плэсид, Барселона, Атланта, Сидней), Всемирных студенческих играх в Японии, Испании, КНР, Корее.

Умер 9 января 2013 года. Прощание с Эшимом Кутманалиевым состоялось 11 января во дворце спорта.

Интересные факты 
Среди увлечений Кутманалиева были охота и борьба.

Награды, звания 
 Заслуженный тренер Киргизии
 Заслуженный деятель культуры Киргизии
 два ордена «Знак почёта»
 медаль «За трудовое отличие»
 почётные грамоты Верховного совета Киргизии
 медаль «Данк».

Семья 
Первая жена Антонина — Вторая жена — Кульбайра Кутманалиева. Дети — сыновья Артур, Зухридин и дочери Гульнара и Мээрим.

Примечания 

Выпускники Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта
Президенты Олимпийского комитета Киргизии
Спортивные функционеры Киргизии
Заслуженные тренеры Киргизии